Notobuxus är ett släkte av buxbomsväxter. Notobuxus ingår i familjen buxbomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buxbomsväxter
Notobuxus

nl:Buxusfamilie